

Geografia 
 Eth – comune del Nord (Francia)

Sigle 
 Politecnico federale di Zurigo (Eidgenössische Technische Hochschule) (Svizzera)
 Ethereum – è una piattaforma decentralizzata. La criptovaluta a esso legata, Ether
 Ethernet –  è una famiglia di tecnologie standardizzate per reti locali
 Enter the Haggis – gruppo musicale canadese
 Extra terrestrial hypotesis – ipotesi extraterrestre

Codici 
 ETH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Eilat (Israele)
 eth – codice ISO 639-3 della lingua dei segni etiope
 ETH – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Etiopia

Altro 
 Eth – lettera supplementare dell'alfabeto latino